Rohling steht für:

 ein Werkstück, das für die Weiterverarbeitung bestimmt ist
 ein beschreibbarer Datenträger
 einen groben, rücksichtslosen Menschen, siehe Rohling (Schimpfwort)

Rohling ist der Familienname folgender Personen:
 August Rohling (1839–1931), antisemitischer deutscher Theologe
 Gerd Rohling (* 1946), deutscher Maler und Objektkünstler
 Hermann Rohling (* 1946), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rohlinger
 Roling
 Rolling
 Rowling